Fussell ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Fussell (* 1927), US-amerikanische Schriftstellerin
 Charles Fussell, US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Paul Fussell (1924–2012), US-amerikanischer Kulturhistoriker und Autor